

Codici 
 LZ – codice vettore IATA di Balkan Bulgarian Airlines

Biochimica 
 LZ – dall'inglese Leucine zipper, cerniera di leucine, una strutturachda proteica.

Mineralogia 
 Lz – abbreviazione di lizardite

Musica 
 Led Zeppelin – gruppo musicale rock

Altro 
 LZ – sigla degli Zeppelin (da Luftschiff (aeronave) Zeppelin)
 LZ – targa automobilistica di Lienz (Austria)
 LZ – targa automobilistica di Armagh (Regno Unito)
 LZ – targa automobilistica di Zamość (Polonia)

Note